Пашківський трамвай — історичний приміський трамвай, у станиці Пашківській.

 Пашківський (Краснодарський край) — селище міського типу на південний схід від Краснодара.
 Пашківський (аеропорт) — аеропорт за 12 км від центру Краснодара.

 Пашківська Наталія Арсеніївна (1926—2021) — докторка педагогічних наук, професорка.
 Пашківська Марта — учасниця національно-визвольних змагань, зв'язкова Романа Шухевича, композиторка.
 Пашківський Роман (1898—1971) — старшина Армії УНР, журналіст, редактор видань та радіопередач.